45 – rok
 45 p.n.e.
 45 (liczba)